Красного́р — название населённых пунктов. Также встречается в фамилиях:

 Красногор, Сергей Алексеевич (род. 1947) — российский дипломат.
 Красногор, Татьяна Сергеевна (род. 1988) — украинская пловчиха в ластах.

Россия 
 Красногор — деревня в Шахунском районе (городской округ город Шахунья) Нижегородской области.
 Красногор — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Красногор — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Красногор — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Красногор — село в Ардонском районе Республики Северная Осетия-Алания.
 Красногор — деревня в Переславском районе Ярославской области.